Польська республіка (1918—1939)
Республіка Польща